Hideki Noda ist der Name folgender Personen:

* Hideki Noda (Dramatiker) (* 1955), japanischer Dramatiker und Schauspieler
 Hideki Noda (Rennfahrer) (* 1969), japanischer Autorennfahrer